Hrvatska
 Gređani (Topusko), naselje u općini Topusko
 Gređani (Stara Gradiška), naselje u općini Stara Gradiška